Fortunato Baliani, ciclista italiano (1974)
 Giovanni Battista Baliani, matematico e fisico italiano (1582-1666)
 Marco Baliani, attore, drammaturgo e regista teatrale italiano (1950)